Grodzisko ist der Name von Orten in Polen:
 Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Grodzisko (Banie Mazurskie), Dorf im Powiat Gołdapski, bis 1925: Grodzisko, 1925 bis 1938 Schloßberg, 1938 bis 1945 Heidenberg, Kreis Angerburg, Ostpreußen
 Grodzisko (Biała Piska), Dorf im Powiat Piski, bis 1932: Grodzisko, 1932 bis 1945: Burgdorf, Kreis Johannisburg, Ostpreußen
 Woiwodschaft Kleinpolen:
 Grodzisko (Zator), Dorf im Powiat Oświęcimski
 Woiwodschaft Oppeln:
 Grodzisko, Dorf im Powiat Strzelecki, bis 1945: Burghof, Kreis Groß Strehlitz, Schlesien
 Woiwodschaft Pommern:
 Grodzisko (Rzeczenica), Dorf im Powiat Cłuchowski, bis 1945: Rittersberg, Kreis Schlochau, Brandenburg/Pommern
 Woiwodschaft Karpatenvorland:
 Grodzisko (Strzyżów), Dorf im Powiat Strzyżowski

Siehe auch:
 Grodzisko (Gdańsk)
 Slawischer Burgwall
 Grodzisko Dolne, Grodzisko Górne, Grodzisko Nowe
 Hradiste